80. Tour de France rozpoczął się 3 lipca w Puy du Fou, a zakończył się 25 lipca w Paryżu. Wyścig składał się z prologu i 20 etapów, w tym: 11 etapów płaskich, 5 etapów górskich i 4 etapów jazdy na czas. Cała trasa liczyła 3714,3 km.

Zmiany w stosunku do poprzednich edycji 
W związku z coraz większą ilością utrudnień na drogach Francji, jak np. wysepki organizatorzy wyścigu postanowili zmniejszyć liczbę startujących drużyn z 22 do 20. Miało to zmniejszyć ilość kolizji na trasie. Na trasie tej edycji Wielkiej Pętli zabrakło między innymi odcinków w rejonie Masywu Centralnego oraz podjazdu na L’Alpe d’Huez w części alpejskiej. Trasa poprzedniej edycji prowadziła przez siedem państw. W 1993 roku kolarze odwiedzili tylko Andorę.

Klasyfikacje 
Klasyfikację generalną wygrał po raz trzeci z rzędu Hiszpan Miguel Indurain, wyprzedzając Szwajcara Tony’ego Romingera i Polaka Zenona Jaskułę. Jaskuła został tym samym pierwszym polskim kolarzem, który stanął na podium klasyfikacji generalnej i wygrał etap TdF. Rominger wygrał klasyfikację górską, Uzbek Dżamolidin Abdużaparow wygrał klasyfikację punktową, a Hiszpan Antonio Martín był najlepszy w klasyfikacji młodzieżowej. Najaktywniejszym kolarzem został Włoch Massimo Ghirotto. W klasyfikacji drużynowej najlepsza była włoska drużyna Carrera.

Uczestnicy

Etapy

Liderzy klasyfikacji po etapach

Klasyfikacje końcowe

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Le Dico Du Tour:  Les équipes du Tour de France 1993 
 Le Dico Du Tour: Le Tour de France 1993 
 Bike Race Info: 1993 Tour de France 

1993
1993 w kolarstwie
1993 we Francji